

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Osiczyna – wieś  w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Skierbieszów
 Osiczyna – część wsi Udrycze-Wola w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Stary Zamość 
 Osiczyna – część wsi Połom Duży w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Nowy Wiśnicz 
 Osiczyna – część wsi Zygodowice w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Tomice
 Osiczyna – przysiółek wsi Wysoka Głogowska w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Głogów Małopolski
 Osiczyna – część wsi Oblęgór w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Strawczyn